Alfons Kühn (1878–1944) – polski inżynier
 Anke Kühn (ur. 1981) – niemiecka hokeistka na trawie 
 Christoph Kühn (ur. 1963) – polski duchowny katolicki
 Enrico Kühn (ur. 1977) – niemiecki bobsleista
 Gabriele Kühn (ur. 1957) − niemiecka wioślarka
 Irena Kühn, znana pod pseudonimem Joanna Chmielewska (ur. 1932) – polska pisarka
 Julius Kühn (1825–1910) − niemiecki agronom i fitopatolog
 Karl Kühn (ur. 1901, zm.?) – zbrodniarz hitlerowski
 Kazimierz Kühn (1875–1957) − polski inżynier, działacz społeczny i samorządowiec
 Max Kühn (zm. 1920) − niemiecki lotnik 
 Rudolf Kühn (1886–1950) – niemiecki architekt i urzędnik
 Werner Kühn (ur. 1923, zm.?) – zbrodniarz hitlerowski